Ба́лкова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Балкова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Балкова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Балкова вулиця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці